McArdle ist der Familienname folgender Personen:

 Aoife McArdle, nordirische Regisseurin und Drehbuchautorin
 Brian McArdle (1911–2002), britischer Kinderarzt, Erstbeschreiber des Morbus McArdle
 James McArdle, britischer Schauspieler
 Joseph A. McArdle (1903–1967), US-amerikanischer Politiker
 Kenndal McArdle (* 1987), kanadischer Eishockeyspieler
 Pete McArdle (1929–1985), US-amerikanischer Langstreckenläufer irischer Herkunft
 Tom McArdle, US-amerikanischer Filmeditor

McArdle steht außerdem für:

 Morbus McArdle, eine Glykogenspeicherkrankheit

Siehe auch:

 MacArdle
 Ardle